Ridge Racer – seria gier komputerowych
 Ridge Racer – gra komputerowa z 1993 roku
 Ridge Racer – gra komputerowa z 2004 roku
 Ridge Racer – gra komputerowa z 2011 roku